Ко́лин Хэ́милтон (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Шотландии участник трёх  (лучший результат — шестое место в 1981) и одного  (седьмое место). Трёхкратный , двукратный , .

Достижения 
 : золото (1981, 1982, 1994).
 : золото (1994, 1995), серебро (1993, 1997).
 : бронза ().
 : золото (1978).

 Приз за спортивное мастерство чемпионата мира среди юниоров (): .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу